Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs des 76ers de Philadelphie, au fil des saisons.

Le poste d'entraîneur de l'équipe est actuellement occupé par Doc Rivers.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

76ers de Philadelphie